Claude Etevenon (19?-2015), juge d'instruction française, femme de Michel Galabru.
 Michel Etevenon (1920-2001), publicitaire français, père de Claude Etevenon, frère de Micheline Etevenon.
 Micheline Etevenon (1924-2014), actrice française.
 Pierre Etevenon (1935-), scientifique français spécialiste de l'électroencéphalographie quantitative. 

Patronyme français